

Cinema 
 Welcome Home – film del 1912 diretto da Hay Plumb
 Welcome Home – film del 1917 diretto da Roy Clements
 Welcome Home – film del 1919 diretto da Al Christie
 Welcome Home – film del 1925 diretto da James Cruze
 Welcome Home – film del 1935 diretto da James Tinling
 Ritorno dalla morte (Welcome Home) – film del 1989 diretto da Franklin Schaffner
 Welcome Home – film del 2005 diretto da Andreas Gruber
 Welcome Home – film del 2015 diretto da Philippe de Pierpont
 Welcome Home – film TV del 2015 diretto da James Head
 Welcome Home - Uno sconosciuto in casa (Welcome Home) – film del 2018 diretto da George Ratliff

Musica 
 Welcome Home  – album di Carole King del 1978
 Welcome Home (Sanitarium)  – singolo dei Metallica del 1986
 Welcome Home  – album dei 'Til Tuesday del 1986
 Welcome Home  – traccia dell'album Them dei King Diamond del 1988
 Welcome Home  – album di Jean-Michel Pilc del 2002
 Welcome Home  – singolo dei Coheed and Cambria del 2005, dall'album Good Apollo, I'm Burning Star IV, Volume One: From Fear Through the Eyes of Madness
 Welcome Home  – album di Brian Littrell del 2006
 Welcome Home (You)  – singolo di Brian Littrell del 2006, dall'album Welcome Home
 Welcome Home – album degli Hellyeah del 2019